Термин Мёртвая голова может иметь несколько значений.
 Мёртвая голова — символ смерти в виде черепа.
 Мёртвая голова () — вид бабочки из семейства бражников.
 Мёртвая голова () — саймири, род широконосых обезьян подсемейства цебидовых.
 Мёртвая голова () — вид южноамериканского таракана.
 Мёртвая голова () — устаревшее название красно-коричневого пигмента (оксид железа(III)).
 «Мёртвая голова» — рассказ советского писателя-фантаста Александра Беляева.
 «Мёртвая голова» — произведение Александра Дюма.
 «Мёртвая голова» () — роман Шона Хатсона.

В Третьем рейхе 
 «Мёртвая голова», или «Тотенкопф» () — немецкая дивизия СС.
 Отряды «Мёртвая голова» () — подразделение СС, отвечавшее за охрану концентрационных лагерей
 Кольцо «Мёртвая голова» — кольцо СС, персональный наградной знак.